Мисс Грузия () конкурс красоты в Грузии, победительница которого представляет Грузию на конкурсе Мисс Вселенная. Этот конкурс существует одновременно с конкурсом Мисс Грузия и конкурсом Мисс Мира Грузия с 2003 года.

Представительницы на конкурсе  Мисс Вселенная Грузия

Представительницы на конкурсе Мисс Мира 

 Тамар Немсицверидзе была Второй Вице-Мисс на конкурсе Мисс Грузия 2007 года. Она считается Мисс Грузия 2007 года, так как Победительница и 1-я Вице-мисс были лишены званий.

Представительницы на конкурсе Мисс Интернешнл

Представительницы на конкурсе Miss Tourism Queen Int'l

Сноски

Ссылки 
 Official Miss Georgia website

Грузия
Конкурсы красоты